Дончо Дончев може да се отнася за:
 Дончо Дончев (р. 1925) – български писател, журналист (редактор), офицер
 Дончо Дончев (р. 1934) – български учен (географ, професор)
 Дончо Дончев (1935-1998) – български учен (инженер, професор), политик (заместник-министър)
 Дончо Дончев (р. 1974) – български художник